Со́осаар () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Соосаар, Вильма — эстонская пловчиха в ластах.
 Соосаар, Марк-Тоомас (род. 1946) — эстонский кинорежиссёр.
 Соосаар, Энн (1937—2010) — эстонский писатель и переводчик.